Diese Liste der Winterstürme in den Vereinigten Staaten nach der Northeast Snowfall Impact Scale nennt die Winterstürme in den Vereinigten Staaten, für die eine Bewertung nach der Northeast Snowfall Impact Scale (NESIS) vorgenommen wurde. Diese Skala dient der Einstufung von Winterstürmen im Nordosten der Vereinigten Staaten in Kategorien. Die Skala wurde entwickelt von den Meteorologen Paul Kocin und Louis Uccellini. Sie reicht von der Kategorie 1 („notable“) bis zur Kategorie 5 („extreme“). Nur zwei Blizzarde, der Storm of the Century von 1993 und der Nordamerika-Blizzard von 1996 sind als „extreme“ Ereignisse in der Kategorie 5 eingestuft. Im Gegensatz zur Saffir-Simpson-Hurrikan-Windskala und der Fujita-Skala, die der Klassifizierung von tropischen Wirbelstürmen bzw. Tornados dient, berücksichtigt die NESIS die Zahl der Bewohner einer Region, die von dem Sturm betroffen sind. Diese Skala ist demnach dazu bestimmt, vergangene Stürme zu bewerten und wenig geeignet für die Verwendung in Wettervorhersagen.

Liste der Ereignisse 

Es gibt für vergangene Stürme teilweise zwei verschiedene NESIS-Werte, zum einen die von Paul Kocin und Louis Uccellini berechneten Werte, die sie 2004 für ihre Arbeit A Snowfall Impact Scale Derived From Northeast Storm Snowfall Distributions berechnet haben und zum anderen die aufgrund anderer Daten und Methodiken abweichenden Werte, die das National Climatic Data Center (NCDC) 2005 auch für Stürme berechnet hat, die Kocin/Uccellini nicht berücksichtigt hatten. Kocin/Uccellini hatten ursprünglich NESIS-Werte für 70 Stürme aus der Zeit zwischen 1888 und 2003 berücksichtigt. Das NCDC hat für 30 dieser Stürme und Stürme nach 2003 NESIS-Werte ermittelt.

In der folgenden Liste sind für Stürme vor 2005 die Werte und Einstufungen von Kocin/Uccellini angegeben, während von 2005 an die Bewertungen des NCDC verwendet werden. Sofern vom NCDC berechnet, werden deren Indexwerte auch für Stürme vor 2005 angegeben.

Siehe auch 
 Regional Snowfall Index
 Liste der Winterstürme in den Vereinigten Staaten mit Regional-Snowfall-Index-Kategorie 5
 Saffir-Simpson-Hurrikan-Windskala

Belege

Literatur

Weblinks 
 The original Kocin/Uccellini NESIS work
 A paper explaining differences between the original Kocin/Uccellini and the NCDC NESIS values for the same storm

Wintersturme in den Vereinigten Staaten nach der Northeast Snowfall Impact Scale
National Oceanic and Atmospheric Administration
Wetter und Klima Nordamerikas